Greenough (rivier), een rivier in West-Australië
 Greenough (plaats in West-Australië), een plaats in West-Australië
 Greenough, een plaats in Missoula County in de Amerikaanse staat Montana
 Lake Greenough, een meer in de Amerikaanse staat Montana
 George Bellas Greenough, een Engelse geoloog en mineraloog